Cerkiew św. Aleksandra Newskiego w Warszawie (Cytadela) − nieistniejąca cerkiew prawosławna w obrębie Cytadeli Warszawskiej
 Cerkiew św. Aleksandra Newskiego w Warszawie (Łazienki Królewskie) − nieistniejąca cerkiew prawosławna w Łazienkach Królewskich
 Sobór św. Aleksandra Newskiego w Warszawie − nieistniejący sobór prawosławny na placu Saskim (obecnie plac marsz. Józefa Piłsudskiego)